Латник — середньовічний воїн, одягнений у лати.
 Латник, латовець — дерев'яний цвях для прибивання лат на кроквах.
 «Латник» — російський броненосний човен типу «Ураган».

Прізвище 
 Латник Григорій Володимирович ( 1937) — український поет і перекладач поезії, лексикограф, енциклопедист.

Посилання 
Латовець  //